Stand by Me pode referir-se a:

 Stand by Me, filme de 1986 dirigido por Rob Reiner
 "Stand by Me" (canção de Ben E. King), lançada em 1961
 "Stand by Me" (canção de Oasis), lançada em 1997

Desambiguação